Самуляк — українське прізвище.

 Самуляк Надія Іванівна (*1945) — українська журналістка
 Самуляк Тарас Орестович (псевдонім Тарас Гаврик) (*1987) — український музикант і теле- радіоведучий.
 Самуляк Тарас Михайлович (*1952) — радянський футболіст, півзахисник.

Українські прізвища